Az Életben maradni (Vamonos) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának hetedik epizódja, összességében pedig az ötvenegyedik. Az epizód címe, a Vamonos spanyolul azt jelenti, hogy "Indulás".

Az epizód kezdetén Michael és Whistler készülnek a harcra, ám ez csak elterelés, hogy meg tudjanak szökni. Valamint Michael megvallja, hogy meg fogja találni azt, aki megölte Sarát. Kivárnak a szökéssel, az egyik őrt sikerült elaltaniuk az őrtoronyban, és már csak a napot várják, hogy ne lássa őket a másik torony se. Eközben Linc aggódik, hogy nem fog zökkenőmentesen menni a csere és félti a fiát.

Délután 14:59-kor Hurtado megissza a kávéját, amiben az altató van. Háromkor Bellick sajnálatát fejezi ki Sarával kapcsolatban Michaelnek. 15 óra 3 perckor Sammy és Papo cellájában a rabok zaját használja Michael, akik a harcra várnak, hogy ki tudja szedni az ablakot. Közben Whistler aggódik, hogy Mahone hová lett, akit valójában a tárgyalásra visznek, hogy tanúskodjon a Cég ellenében. Sullins telefont kap, hogy meghátráltak a panamaiak, ezért előbb egy hotelbe viszik Alexet.

15:12-kor Hurtado elájul az őrtoronyban. Mielőtt Michaelék szöknének, Sammy hirtelen bejön a cellába egy kis pénzért, ezért el kell bújniuk. 3 óra 13 perckor megérkezik a napfény, ami elvakítja a másik őrtoronyban lévő őrt, ezért elkezdik a szökést. Egy függőágyon keresztül elkezdenek lemászni az ablakból a Senki földjére, ám mikor már majdnem leérnének látják, hogy felhő jön. Gyorsan vissza kell mászniuk, nehogy lebukjanak. Most mihez kezdjenek? Közben Lechero azon tűnődik, hogy hol lehetnek. Már nem tudják visszatenni a rácsot az ablakra, ezért a függőágyat is csak kiteszik a nyílásba, behúzzák a függönyt és kimennek a cellából. Lecherónak azt mondják, hogy már elintézték egymás között a félreértést, és nincs szükség a harcra. Lechero azonban kényszeríti őket, ezért mégiscsak verekedniük kell, különben mindkettőjüket megölik.

3 óra 25 perckor Susan a találkapontra viszi LJ-t, amit Sucre figyel és jelenti Lincnek, hogy jól van a fia. Susan egy testőrrel és sofőrrel érkezett. De hol van Michael? Később Susan elmondja LJ-nek, hogy ha nem szöknek ma meg, akkor már nem lesz rá szüksége a továbbiakban.

Az őrök megtalálják az elájult Hurtadót, aki nem tudja, mi történt. Amikor körbenéznek a börtön falain egy távcsővel, látják, hogy az egyik cella ablakából kiesik a függőágy és egyből riadót fújnak. Eközben a Sonában Whistler már épp megölni készülne Michaelt, amikor a szirénák megszólalnak. Linc és Sofia ezt hallják, és rájönnek, hogy nem sikerült megszökniük. Ezután Linc felhívja Susant és azt hazudja, hogy Whistler és Michael vele vannak és találkát beszélnek meg.

Eközben Mahone-t egy hotelben látjuk, újra öltönyben. Azt hiszi, hogy Lang és Sullins csak a gyilkosságait akarják belőle kiszedni. Lang elmondja, az ajánlatuk törvényes és hogy tudja, hogy Mahone drogfüggő. Ekkor Mahone újra remegni és reszketni kezd.

Escamilla ezredes és az emberei bemennek a börtönbe, hogy megtudják, ki akart megszökni. Miután senki nem árulja el, lelövik Papót, akinek a cellájából kiesett a függőágy. Ezek után Escamilla nyilvánosan megszégyeníti Lecherót, amiért nem tudja az embereket kordában tartani. Mikor az ezredes elhagyja a börtönt Lechero és Sammy rájönnek, hogy csakis Michael akarhatott megszökni.

Pike ügynök felhívja Susant és közli vele, hogy létszám volt a Sonában és senki sem szökött meg. Sucre jelenti Lincolnnak, hogy Susanék elmennek. Ekkor Sucre hirtelen Susanék furgonja elé vág autójával, akik belemennek. Így Linc a helyszínre tud érni, és lefegyverzi Susant. Ám Susan egyik társa pisztolyt szegez LJ-re. Linc nem tud mit csinálni, elengedi a nőt, aki egy utolsó esélyt ad neki. Miután elmennek, Linc hullazsákokat talál, tehát nem úszták volna meg élve.

Sammy elviszi Michaelt Lecheróhoz, aki ahelyett, hogy megölné, ráveszi, hogy szöktesse meg őt is.

Eközben Sullins közli Mahone-nal, hogy a panamaiak újra benne vannak a dologban, de a meghallgatás csak holnap reggel lesz. Ekkor Alex könyörögni kezd és követeli, hogy azonnal tartsák meg a meghallgatást. Erre Sullins megbilincselteti Langgal.

A Sonában Bellick elmondja Michaelnek, hogy egész életében azon dolgozott, hogy a rossz embereket rács mögé juttassa és rájött, hogy talán odakint több rossz ember van, mint a börtön falain belül.

Az epizód végén Susan meglátogatja Whistlert a Sonában. Aggódik érte, mert azt mondta neki James, hogy egy hét alatt kint lesz. Whistler azt mondja, hogy még négy nap és kint lesznek. Gretchen beleegyezik. Ám a találkát Michael is látja a börtönből.

A szökés epizódjai

en:Vamonos (Prison Break episode)